

Architettura
 Palazzo Fagni-Da Diacceto – palazzo trecentesco di Firenze

Persone
 Edda Fagni – politica, accademica e sindacalista italiana
 Giuseppe Fagni – ex calciatore italiano
 Nedo Fagni – ex ciclista su strada italiano